The Top — п'ятий студійний альбом британського гурту The Cure, який був виданий у 1984 році на лейблі Fiction Records.

Композиції 
 Shake Dog Shake — 4:55
 Bird Mad Girl" (Smith, Tolhurst) – 4:05[2]
 Wailing Wall — 5:17
 Give Me It — 3:42
 Dressing Up — 2:51
 The Caterpillar (Smith, Tolhurst) – 3:40
 Piggy in the Mirror" (Smith, Tolhurst) – 3:40
 The Empty World — 2:36
 Bananafishbones — 3:12
 The Top — 6:50

Склад учасників 

Альбоми The Cure
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Fiction Records
Квітень 1984